IBR puede referirse a:
 Iberdrola Renovables, empresa española, por su ticker en la Bolsa de Madrid;
 Rinotraqueitis bovina infecciosa (en inglés infectious bovine rhinotracheitis).